ТВФ — многозначная аббревиатура:

 ТВФ — таблица виртуальных функций
 ТВФ — «Техника воздушного флота», журнал

См. также 
  — аббревиатура латиницей

Примечания